Nemes je maďarské příjmení. Mezi významné nositele patří:

 Endre Nemes (1909–1985), v Maďarsku narozený umělec, rodným jménem Endre Nágel
 Oszkár Abay-Nemes (1913–1959), maďarský plavec
 László Nemes (* 1977), maďarský filmový režisér
 Les Nemes (* 1960), anglický basista
 Marcell Nemes (1866–1930), maďarský bankéř, sběratel umění a obchodník s uměním

Externí odkazy 
 

Maďarská příjmení